Molekulska formula -{C19H24O2}- se može odnositi na:

 Boldion
 Metribolon